Sezon 1974/75 2. Fußball-Bundesligi - 1. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Nowa liga została zainaugurowana po reorganizacji drugiego poziomu rozgrywek piłkarskich w Niemczech. Wcześniej (w latach 1963-74) drugą klasą rozgrywkową była Regionalliga. Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Nord (Północ) oraz Süd (Południe) i występowało w nich po 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a wicemistrzowie grali w barażu o awans do Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Nord w sezonie 1974/75 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Hannover 96 awansował do Bundesligi 1975/76.
 Bayer 05 Uerdingen wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1975/76.
 HSV Barmbek-Uhlenhorst, VfL Wolfsburg, Rot-Weiss Oberhausen i TSR Olympia Wilhelmshaven spadły do Amateurligi 1975/76.

Süd (Południe)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Süd w sezonie 1974/75 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Karlsruher SC awansował do Bundesligi 1975/76.
 FK Pirmasens przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1975/76.
 VfR Mannheim, Wormatia Worms, Borussia Neunkirchen i VfR Heilbronn spadły do Amateurligi 1975/76.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Bayer 05 Uerdingen wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1975/76.
 FK Pirmasens przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1975/76.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord A 

 Bayer 04 Leverkusen i Union Solingen awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1975/76.
 Arminia Hannover pozostała w Amateurlidze 1975/76.

Grupa Nord B 

 Westfalia Herne i Spandauer SV awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1975/76.
 VfB Oldenburg pozostał w Amateurlidze 1975/76.

Grupa Südwest 

 Eintracht Bad Kreuznach awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1975/76.
 Eintracht Trewir i ASC Dudweiler pozostały w Amateurlidze 1975/76.

Grupa Baden-Württemberg 

 SSV Reutlingen 05 awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1975/76.
 Offenburger FV, VfR Aalen i VfB Eppingen pozostały w Amateurlidze 1975/76.

Awans bez baraży

Zobacz też 
 Bundesliga 1974/75
 Amateurliga 1974/75

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
1974 w Niemczech
1975 w Niemczech